El término Fombellida puede referirse a:

Geografía

: Fombellida, municipio de Cantabria. 
: Fombellida, municipio de la provincia de Valladolid.

Personajes

Rafael Fombellida, escritor español.